French Press steht für:
 Pressstempelkanne, Typus einer Kaffeemaschine
 Stirndrücken, eine Kraftsportübung
 French-Presse, ein biochemisches Gerät zum Zellaufschluss